Nederlandse personen

 Jan Hoogendoorn (Hedel) (1885-1974), wethouder en waarnemend burgemeester
 Johannes Hoogendoorn (1898-1944), verzetsstrijder
 Ton Hoogendoorn (1927-1983), beeldend kunstenaar
 Wim Hoogendoorn (1927-1982), radioverslaggever en -presentator
 Dick Hoogendoorn (1941), grafisch ontwerper.
 Jan Hoogendoorn (voetballer) (1946), voormalig voetballer bij NEC
 Piet Hoogendoorn (1946-2007), PvdA-politicus
 Jan Hoogendoorn (burgemeester) (1947), burgemeester van Steenbergen
 Adriaan Hoogendoorn (1958), CU-politicus
 Rik Hoogendoorn (1958), acteur
 Babette Hoogendoorn (1965?), squasher 
 Sander Hoogendoorn (1988), radio-dj
 Titia Hoogendoorn (1989), actrice
 Sjoerd Hoogendoorn (1991), volleyballer

overige
 Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum, school in Paramaribo

Zie ook 
Hogendoorn (doorverwijspagina)